Рогачиха — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховажского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верховажский сельсовет.

Расстояние до районного центра Верховажья по автодороге — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Павлогорская, Сергеевская, Моисеевская.

По переписи 2002 года население — 23 человека (11 мужчин, 12 женщин). Преобладающая национальность — русские (83 %).

Работает гостевой дом-музей крестьянина Василия Мехаева.

Примечания

Ссылки 
 Рогачиха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района